Николенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Николенко, Анатолий Николаевич (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Николенко, Василий Петрович (1914—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Николенко, Владимир Николаевич (род. 1956) — российский учёный-анатом, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии и гистологии человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
 
 Николенко, Наталья Ивановна (род. 1960) — российская пианистка и композитор.
 
 
 Николенко, Ольга Николаевна (род. 1966) — украинский учёный, доктор филологических наук, профессор, педагог.
 
 Николенко, Сергей Игоревич (род. 1984) — российский учёный.
 Николенко, Степан Михайлович (1905—1942) — Герой Советского Союза.
 Николенко, Ян Юрьевич (род. 1973) — российский рок-музыкант.

Топоним 
 Николенко — деревня в России, Омский район Омской области.

См. также

Примечания